Уринский сельсовет

Бурятия 
 Уринский сельсовет Баргузинского района

Дагестан 
 Уринский сельсовет Лакского района